Die Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1980 war die neunte Saison der Deutschen Rennsport-Meisterschaft (DRM).

Meisterschaft 
Es wurden 13 Rennen in der 1. und 2. Division ausgetragen. Das erste Rennen fand am 23. März in Zolder und das letzte Rennen der Saison fand auf dem Hockenheimring am 28. September statt.

Hans Heyer gewann nach 1975 und 1976 zum dritten Mal den DRM-Meistertitel. Mit einem Lancia Beta Montecarlo erreichte er zum Saisonende 156 Punkte.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Folgende Fahrer kamen in die Punktewertung.

Einzelnachweise 

Deutsche-Rennsport-Meisterschafts-Saison
Motorsportsaison 1980